Herlofson ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Nicolai Herlofson (1845–1910), norwegischer Bankier
 Charles Herlofson (1891–1968), norwegischer Fußballer
 Charles Oluf Herlofson (1916–1984), norwegischer Offizier
 Hans Herlofson, deutscher Kaufmann und Schiffseigner
 Harald Herlofson (1887–1957), norwegischer Ruderer
 Heiko Herlofson (* 1969), bürgerlicher Name von Sachsen-Paule
 Nicolai Herlofson (1916–2004), norwegischer Geophysiker
 Pierre Herlofson (1877–1969), französischer Architekt